Rajac steht für:
 Rajac (Negotin), Dorf in der Opština Negotin, Bezirk Bor, Serbien
 Rajac (Čačak), Dorf in der Opština Čačak, Bezirk Moravica, Serbien